

Codici 
 SXC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Catalina Is. Avalo Vor/wp (Stati Uniti)
 sxc – codice ISO 639-3 della lingua sicana

Informatica 
 .SXC  – estensione per file di foglio elettronico, formalmente OpenOffice.org XML